Olivares (Sevilla), een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
 Olivares de Júcar, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
 Gaspar de Guzmán y Pimentel, graaf van Olivares en Spaans staatsman tijdens de Tachtigjarige Oorlog